Eurovision Song Contest 1982, sändes den 24 april 1982 från Harrogate Centre i Harrogate, Storbritannien i och med att Storbritannien året innan hade vunnit med "Making your mind up" med Bucks Fizz. Programledare var Jan Leeming. Svensk kommentator var Ulf Elfving. Mellan varje bidrag visades videovykort med bilder från respektive land med bilder på artisterna.

Grekland och Frankrike skulle till en början deltaga men backade ur av olika anledningar. Det har påståtts att Norges bidrag blev komponerat med hjälp av en dator i vilken man hade matat in information om gamla schlagervinnare för att få fram det "ultimata konceptet" för att vinna.  Bidraget slutade på tolfte plats.

17-åriga Nicole tog hem segern för Västtyskland detta år med den stillsamma låten "Ein bißchen Frieden" som har blivit något av en klassiker för Eurovisionen. Sist kom Finland, helt utan poäng, vilket inträffade för ett land för tredje gången med nuvarande poängsystem.

Bidragen

Omröstningen 

Omröstningen förflöt utan tekniska problem och bjöd knappast på någon spänning detta år. Västtyskland tog ledningen i första omgången för att tappa denna till Israel i omgången efter. I tredje omgången gick Storbritannien och Västtyskland upp jämsides med varandra. Västtyskland tog ledningen i omgången efter och sprang därifrån iväg med segern och vann till sist med 61 poäng före Israel.

12-poängare

Återkommande artister

Källor

Se även 
 Eurovision Song Contest 1981
 Eurovision Song Contest 1983

Externa länkar 

Officiell webbplats för ESC

 
1982 i Storbritannien